Botànica: 
 Canna és un gènere de plantes de la família de les cannaceae.
 Geografia:
 Canna (Cosenza) és un municipi de Calabria (Itàlia).
 Canna (illa) és una de les illes Hèbrides interiors.
 Canna (Autràlia) és una ciutat d'Austràlia.